Anna Braniborská (27. srpna 1487 Berlín – 3. května 1514 Kiel) byla rodem braniborská princezna a sňatkem s dánským princem Frederikem v letech 1502–1514 šlesvická a holštýnská vévodkyně.

Její a Frederikův syn Kristián III. Dánský je zakladatel dnešní dánské královské dynastie, jejíž jsou tak Anna a Frederik prarodiči.

Biografie 

Anna se narodila jako nejstarší dcera braniborského kurfiřta Jana Cicera (1455–1499) z dynastie Hohenzollernů a jeho manželky Markéty Saské (1449–1501), dcery saského vévody Viléma III.

Dne 10. dubna roku 1502 se Anna ve Stendalu provdala za šlesvicko-holštýnského vévodu a pozdějšího dánského krále Frederika I., čtvrtého syna krále Kristiána I. a jeho manželky Dorotey Braniborské. Svatební obřad celebroval šlesvický biskup. Téhož dne se oženil i Annin bratr Jáchym I. Braniborský s dánskou princeznou Alžbětou, dcerou dánského krále Jana I.

Se svým manželem sídlila Anna na zámku Gottorf, kde se Frederik již záhy po svatbě zapletl se selským děvčetem. Doprovázela mnohokrát svého manžela na jeho cestách.

Ve věku 22 let onemocněla Anna souchotinami. Zemřela o čtyři roky později, 3. května roku 1514, ve věku 26 let. Pochována byla v kostele kláštera v Bordesholmu, který její manžel určil jako její (původně i svoje) místo posledního odpočinku. Bylo to poprvé v severní Evropě, kdy byl chór klášterního kostela využit jako hrobka panovnické dynastie.

Manželství a potomci 
Anna se provdala 10. dubna roku 1502 za dánského prince Frederika, v té době šlesvického a holštýnského vévodu. Z manželství vzešli dva potomci:

 1. Kristián (12. 8. 1503 Schleswig – 1. 1. 1559 Kolding), jako Kristián III. vévoda šlesvický a holštýnský, král dánský v letech 1534–1559 a norský v letech 1537–1559
 ⚭ 1525 Dorotea Sasko-Lauenburská (9. 7. 1511 Lauenburg – 7. 10. 1571 Sønderborg)
 2. Dorotea (1. 8. 1504 Schleswig – 11. 4. 1547 Königsberg)
 ⚭ 1526 Albrecht Braniborsko-Ansbašský (17. 5. 1490 Ansbach – 20. 3. 1568 Gvardějsk), pruský vévoda od roku 1525 až do své smrti a velmistr řádu německých rytířů v Prusku v letech 1510–1525

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Eduard Maria Oettinger: Geschichte des dänischen Hofes, Band 1-2, Hoffmann und Campe, 1857, S. 80 ff.

Externí odkazy 
 
 http://www.kulturverein.bordesholmer-land.de/?show=357&pshow=352 Anna Braniborská
 http://thepeerage.com/p11137.htm#i111363
 Anna Braniborská na stránkách genealogy.euweb

Hohenzollernové
Oldenburkové
Šlesvicko-holštýnské vévodkyně
Narození v roce 1487
Narození 27. srpna
Narození v Berlíně
Úmrtí v roce 1514
Úmrtí 3. května
Úmrtí v Kielu
Zemřelí na tuberkulózu
Pohřbení v Šlesvicku-Holštýnsku
Ženy